Va, pensiero ('Vola, pensament') és una obra coral del tercer acte de Nabucco, de Giuseppe Verdi, amb la lletra escrita pel poeta Temistocle Solera. Es tracta d'un passatge on els esclaus jueus, davant d'un possible destí fatal, canten un salm a la seva terra natal. La peça es va convertir en un himne per als patriotes italians que es varen identificar amb el poble hebreu.

El cor ha estat interpretat com una metàfora de la situació d'Itàlia, subjecte en aquell moment al domini austríac; la censura de Viena hauria impedit la circulació de la cançó,

Es va proposar també com a himne nacional italià, amb alguns canvis en el text, o amb el text original, però es va considerar que no era adient perquè és el cant d'un poble diferent de l'italià (els antics hebreus). No obstant això, es canta en el concert d'Any Nou en el teatre La Fenice de Venècia, com la penúltima peça.

En el funeral de Giuseppe Verdi, als carrers de Milà la gent va cantar el "Va, pensiero" de forma espontània.

El cantant Zucchero ha reinterpretat la canço en una versió bilingüe italià-anglès, amb les paraules parcialment modificades.

El text

Referències

Enllaços externs 

 Va, pensiero interpretat per l'Orfeó Donostiarra

Òpera
Himnes
Composicions en fa sostingut major